Praia do Abricó (Conceição da Barra) — praia no estado do Espírito Santo, Brasil
Praia do Abricó (Rio de Janeiro) — praia no estado do Rio de Janeiro, Brasil

Abrico